Сокращение APL может означать:
 Лаборатория прикладной физики ( — ) — научная лаборатория в США.
 (132524) APL — астероид главного пояса, названный в честь этой лаборатории.
 APL — язык программирования.
  () — крупная транспортная/судоходная компания, базирующаяся в Сингапуре; подразделение .
  ( — ) — лицензия, под которой создаётся операционная система AROS.
 .apl — расширение файла для формата Monkey’s Audio.

См. также 
 АПЛ (страница значений)
 Apple (страница значений)